

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles de La Lézardière, (1777-1866), militaire et homme politique français ;
 Joseph-Alexis Robert de La Lézardière, (1765-1858), militaire et un homme politique français ;
 Pauline de Lézardière, (1754-1835), historienne française ;

Homonymie
Homonymie de patronyme